То́мас Сло́ун (; ) — шотландский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его старшая сестра Анна — чемпионка мира (2013), Европы (2011, 2017), неоднократная чемпионка Шотландии; старший брат Деррик — чемпион зимней Универсиады 2017.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии